Il singolare dell'Aircel Chennai Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Stanislas Wawrinka era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo superando in finale Aljaž Bedene per 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stanislas Wawrinka (campione)
  Feliciano López (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  David Goffin (semifinale)

  Guillermo García-López (quarti di finale)
  Lu Yen-hsun (quarti di finale)
  Marcel Granollers (primo turno, ritirato per un infortunio al ginocchio)
  Gilles Müller (quarti di finale)

Qualificati 

  Luca Vanni (primo turno)
  Aljaž Bedene (finale)

  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Vijay Sundar Prashanth (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2015
ATP World Tour 2015